Het seizoen 2016-17 is de 36e editie van de Belgische Tweede klasse in het vrouwenvoetbal, en de eerste na de competitiehervorming van 2016. De competitie startte op 3 september 2016 en eindigde op 29 april 2017. Wuustwezel en Melsele kroonden zich tot kampioen van hun reeks.

Clubs 
Elf van de twaalf ploegen die vorig seizoen in de Tweede klasse speelden, treden nu ook in die afdeling aan: Cerkelladies Brugge, Club Brugge, Eendracht Louwel, Genk B, Rapide Wezemaal, Sinaai,  Svelta Melsele, Sibret, Wolfsdonk, Wuustwezel en Zulte Waregem B. Kampioen Egem promoveerde naar Eerste klasse.

Gedegradeerde teams  
Alleen de laatste van eerste klasse zakt rechtstreeks: vorig seizoen was dat OHL B. De voorlaatste, Anderlecht B, moest barragewedstrijden spelen tegen Svelta Melsele, maar won en bleef in eerste klasse.

Gepromoveerde teams  
Door die competitiehervorming stegen maar liefst 16 ploegen van lagere reeksen naar tweede klasse: de vijf hoogste ploegen uit derde klasse A en B, en de zes poulewinnaars van een eindronde tussen derdeklasseploegen en de provinciale kampioenen. Al deze ploegen maken (in deze vorm) hun debuut in tweede klasse. Deze stijgers zijn:

 Uit derde klasse A: KV Mechelen (kampioen), KSKV Zwevezele, Maria-ter-Heide en AA Gent C. KFC Turnhout wist ook te promoveren, maar gaf nog voor het begin van het seizoen algemeen forfait.
 Uit derde klasse B: KOVC Sterrebeek (kampioen), Halveweg Zonhoven, Chastre, Standard C en Tongeren B.
 De winnaars van de eindrondepoules: KSK Beveren (uit 3A), KFC Merelbeke (uit 3A), USG Tertre-Hautrage B (uit 3B), Montroeul-Dergneau (Henegouws kampioen), Olsa Brakel (Oost-Vlaams kampioen) en Wolvertem-Merchtem (Brabants kampioen).
 Een winnaar op de groene tafel: Anderlecht C

Per provincie 

Uitgesplitst per provincie komen zes uit Oost-Vlaanderen en de voetbalprovincie Brabant, vier uit Limburg en West-Vlaanderen, drie uit de provincies Antwerpen, twee uit Henegouwen en eentje uit Luik en Luxemburg. Namen is de enige provincie zonder vertegenwoordiger in de nationale reeksen.

Klassement

Tabellen

Tweede klasse A

Tweede klasse B

Legenda

Positieverloop per club

Uitslagen

Tweede klasse A

Tweede klasse B 

2016/17
Belgisch competitievoetbal 2016/17